Селенид неодима(II,III) — бинарное неорганическое соединение неодима и селена 
с формулой NdSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Селенид неодима(II,III) образует кристаллы 
кубической сингонии,
пространственная группа I 3d,
параметры ячейки a = 0,8859 нм.

Литература 
 

Соединения неодима
неодима
Селениды неодима